La  Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard fut en séance du  au . C'était la première assemblée après que l'Île-du-Prince-Édouard devint une province canadienne. Le parti conservateur dirigé par James Colledge Pope forma le gouvernement. Après que Pope démissionna pour un siège fédéral, Lemuel Owen devint le chef du parti.

Cornelius Howatt fut élu président.

Il y eut trois sessions à la  Assemblée générale:

Membres

Kings

Prince

Queens

Notes et références

Liens externes

Bibliographie 
 

Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard